Název Spálený mlýn může mít více významů

mlýn
 Spálený mlýn (Ořechov) – okres Brno-venkov
 Spálený mlýn (Suchdol) – Praha 6-Suchdol

obec
 Spálený Mlýn (Malá Úpa) – okres Trutnov